Federação Santomense de Futebol – Federazione calcistica di São Tomé e Príncipe
 Fédération Sénégalaise de Football – Federazione calcistica del Senegal
 Società Anonima Ferrovia Suzzara-Ferrara – società ferroviaria italiana che gestiva in concessione la ferrovia Suzzara-Ferrara
 Fótbóltssamband Föroya – Federazione calcistica delle Isole Fær Øer
 Fratelli della Sacra Famiglia – congregazione religiosa cattolica
 Free Software Foundation – fondazione per lo sviluppo del software libero